«Проект „Сила”» () — американский супергеройский фильм 2020 года режиссёров  и . Выход фильма состоялся 14 августа 2020 года на Netflix.

Сюжет 
События картины разворачиваются в Нью-Орлеане, ещё не восстановившемся после урагана Катрина. У местных наркодилеров появляются новые капсулы «Сила». Побочный эффект средства состоит в том, что принявший капсулу на 5 минут приобретает сверхспособности. Какие именно — это человек узнает, только приняв «Силу» в первый раз. На некоторое время на улицах города воцаряется хаос. Офицер полиции Фрэнк пытается бросить вызов разгулу преступности. Ему помогает девушка Робин, уличная певица и информатор полиции. Для того чтобы противостоять ставшим неуязвимыми бандитам, Фрэнку самому приходится принимать «Силу». Его путь пересекается с загадочным Артом, который ищет в городе пропавшую девочку и пытается разобраться откуда в общество проник опасный наркотик. Выясняется, что за «Силой» стоит теневая проправительственная структура. Таким образом система решила произвести испытания средства для будущих сверхлюдей на представителях низших слоёв города.

В ролях 
 Джейми Фокс — Арт
 Джозеф Гордон-Левитт — Фрэнк
 Доминик Фишбэк — Робин
 Machine Gun Kelly — Ньют
 Родриго Санторо — Бигги
 Кьянна Симона Симпсон
 Андрен Уорд-Хаммонд
 Кортни Би Вэнс — Крейн
 Кейси Найстет
 Джим Клок
 
 Джанет Нгуен
 Эми Ландекер

Производство 
В октябре 2017 года было анонсировано, что Netflix приобрела права на сценарий , при этом режиссёрами предстоящего фильма станут  и , а продюсерами —  и Брайан Унклес ().

Съёмки фильма начались 8 октября и закончились 22 декабря 2018 года.

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 71 % на основе 59 рецензий критиков со средней оценкой 5,9 из 10. На сайте Metacritic фильм получил оценку 52 из 100 на основе 24 рецензий, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 
 

Американские фильмы о супергероях
Оригинальные фильмы Netflix
Фильмы Генри Джуста и Эриеля Шульмана
Фильмы о Новом Орлеане
Фильмы США 2020 года